Наґайо () — містечко в Японії, в повіті Нісіноґі префектури Нагасакі.

Джерела

Примітки 

Містечка Японії